Седлищенська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Седлищенська сільська рада — Волинська область, Любешівський район

 Седлищенська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Старовижівський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України